Катего́рія ста́ну — два синонімічні терміни у мовознавстві.

 Категорія стану (граматична категорія) — граматична категорія дієслова, що виражає різні відношення між суб’єктом і об’єктом дії.
 Категорія стану (частина мови) — лексико-граматичний розряд незмінних слів, які означають стан і в реченні виступають у ролі присудка, переважно в безособових реченнях.

Література
 — С. 103, 287.

Мовознавство